A Viasat Divisionen a dán labdarúgás második legmagasabb osztálya. A bajnokságot 1945-ben alapították, az első osztályba az első két csapat juthat fel.

Története 

A másodosztály jelenlegi formáját 1991-ben nyert el, azóta 16 csapat vesz részt benne, tavaszi-őszi lebonyolításban. 1996-ban az osztály a főszponzor, vagyis a Faxe Brewery nevét kapta, így a hivatalos neve Faxe Kondi Divisionen lett. A szerződés 2001-ben ért véget, majd 2004-től 2007-ig, afféle köztes időszakként, a bajnokság neve Viasat Sport Divisionen lett. Később a Viasat elhagyta a Sport végződést a nevéből, így lett a neve Viasat Divisionen.

Jelenlegi résztvevők 

 Akademisk BK
 AC Horsens
 BK Frem
 Brabrand IF
 FC Fredericia
 FC Fyn
 FC Roskilde
 FC Vestsjælland
 Hvidovre IF
 Kolding FC
 Lyngby BK
 Næstved BK
 Skive IK
 Thisted FC
 Vejle BK
 Viborg FF

Az eddigi győztesek

Források 

 2
Bajnoksag 2